Европейското първенство по футбол за юноши до 17 г. през 2015 г. е четиринадесетото издание на Европейско първенство по футбол за юноши до 17 г., организирано от УЕФА. България е домакин на турнира, който започва на 6 май 2015 г. Числото на отборите, които участват е увеличено от осем на шестнадесет. Право на участие в турнира имат само играчи родени след 1 януари 1998 г. Откриването на първенството се провежда на 6 май 2015 г. в Стара Загора с двубоя между България и Хърватия.

Всички мачове продължават 80 минути, с две полувремена от 40 минути с 15-минутна почивка между тях.

Квалификации 
Квалификациите за турнира протичат в два етапа – квалификационен кръг и елитен кръг. 52 национални отбора определят петнадесет, които ще участват на първенството.

Участници 

1 Удебелен текст показва шампиона за тази година. Наклонен текст показва домакина.

Жребий 
Жребият е проведен в Поморие на 2 април 2015 г. в 14:00 ч. Димитър Пенев изтегля 16-те участници в 4 групи по 4 отбора. Преди това е ясно единствено, че България като домакин е първа в група А.

Стадиони

Официални терени 
Първенството се провежда в Стара Загора, Сливен, Бургас и Созопол. Избраните стадиони, които приемат мачовете са:
 Берое (12 128)
 Хаджи Димитър (15 000)
 Лазур (18 037)
 Арена Созопол (3500)

Тренировъчни 
Терените за подготовка на отборите са ст. Черноморец и две от помощните игрища, както и кампус Гнездо на акули в Бургас, ст. Градски в Поморие, стадионите в Несебър, Равда, Каблешково и Българово. Всички отбори отсядат в Поморие.

Официални лица

Групова фаза 
Победителите в групите и вторите отбори се класират за четвъртфиналите.

Група A

Група B

Група С

Група D

Директни елиминации 
При директните елиминации се бият дузпи при равен резултат, като не се играят продължения. Отпадналите отбори на четвъртфиналите играят баражи за класиране на световното първенство за юноши през 2015 г. При равен резултат в редовното време, се преминава към изпълнение на дузпи.

Четвъртфинали 
Победителите се класират директно за световното първенство за юноши 2015. Загубилите играят плейофи.

Баражи за световното първенство за юноши през 2015 г.

Полуфинали

Финал

Външни препратки 
 Официална страница на ЕП'17 в БФС
 Официална страница на ЕП'17 в УЕФА 
 Bulgaria 2015, UEFA.com

Бележки 

Европейски първенства по футбол за юноши до 17 години
Футбол в България